Lingüística: Nom de la lletra b.
 Química: Be és el símbol del beril·li.
 Zoologia: Mascle de l'ovella, anomenat també xai.
 Abreviatura del British English, una varietat de l'anglès
 El domini .be